Вена 1951 — шахматный турнир, посвященный памяти австрийского шахматиста К. Шлехтера (1874—1918).

В турнире принимали участие 12 шахматистов. Помимо австрийцев, участвовали представители Швеции, США, Израиля, Германии, Югославии и Италии.

Одного из главных успехов в своей карьере добился израильский мастер М. Черняк, на полтора очка опередивший ближайшего конкурента в борьбе за 1-е место.

Турнирная таблица

См. также 
 Мемориал Шлехтера

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Вена (шахматный турнир)
1951 год в шахматах